La sonde SOLWIND a permis de découvrir dix comètes, qui portent en conséquence son nom :

 C/1979 Q1 (SOLWIND) = SOLWIND-1
 C/1981 B1 (SOLWIND) = SOLWIND-2
 C/1981 O1 (SOLWIND) = SOLWIND-3
 C/1981 V1 (SOLWIND) = SOLWIND-4
 C/1981 W1 (SOLWIND) = SOLWIND-7
 C/1983 N2 (SOLWIND) = SOLWIND-8
 C/1983 S2 (SOLWIND) = SOLWIND-6
 C/1984 O2 (SOLWIND) = SOLWIND-5
 C/1984 Q1 (SOLWIND) = SOLWIND-9
 C/1984 R1 (SOLWIND) = SOLWIND-10

SOLWIND